Suspiria (1977), een Italiaanse horrorfilm uit 1977 van de regisseur Dario Argento, gebaseerd op het boek Suspiria de Profundis van Thomas de Quincey.
Suspiria (2018), een Amerikaans-Italiaanse horrorfilm uit 2018, geregisseerd door Luca Guadagnino, een remake van de gelijknamige Italiaanse film uit 1977.
Suspiria (band), een Britse darkwave/gothic rockband